Чемпионат США по шахматам () — соревнование, целью которого является определение сильнейшего шахматиста США. В разных формах проводится с 1845 г. Это старейший национальный шахматный чемпионат в мире.

Первые чемпионаты 
Первым американским чемпионатом считается матч между Ч. Стэнли и Э. Руссо, состоявшийся в 1845 г. в Новом Орлеане. В дальнейшем функцию национального чемпионата выполняли американские шахматные конгрессы.

Победители последующих конгрессов перестали считаться чемпионами США.

Матчи на звание чемпиона США

Турниры на звание чемпиона США 
С 1936 г. звание чемпиона США разыгрывалось под эгидой Шахматной федерации США. 

Изначально турниры проводились раз в 2 (иногда 3 или 4 года). С 1957 г. соревнование стало ежегодным (за исключением небольшого перебоя в конце 1960-х гг.).

До 1999 г. соревнования проводились по круговой системе. С 1999 по 2006 гг. организатором турнира выступал Шахматный фонд Сиэтла. Турнир проводился по швейцарской системе. В 2007 и 2008 гг. турниры были проведены в Стиллуотере и Талсе (Оклахома). С 2009 г. турниры организуют шахматный клуб и школьный центр Сент-Луиса.

Также в период с 1941 по 1957 гг. было проведено 4 матча на звание чемпиона США (во всех случаях чемпион отстоял свое звание).
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|Год ||Город ||Победитель ||+ || − ||= ||Результат
|-
|1936||align="left" |Нью-Йорк
|align="left" |Решевский Самуэль
|10
|2
|3
|11½ из 15
|-
|1938||align="left" |Нью-Йорк
|align="left" |Решевский Самуэль
|10
|0
|6
|13 из 16
|-
|1940||align="left" |Нью-Йорк
|align="left" |Решевский Самуэль
|10
|0
|6
|13 из 16
|-
|1941
|
| colspan="5" |Матч Решевский — Горовиц 9½ : 6½ (3 : 0, 13 ничьих)
|-
|1942||align="left" |Нью-Йорк
| align=left |Кэжден Исаак
Решевский Самуэль
|11
10
|1
0
|3
5
|12½ из 15
|-
|
|
| colspan="5" |Дополнительный матч Решевский — Кэжден (победа Решевского)
|-
|1944||align="left" |Нью-Йорк
|align="left" |Денкер Арнольд
|
|
|
|
|-
|1946
|
| colspan="5" |Матч Денкер — Стейнер 6 : 4 (3 : 1, 6 ничьих)
|-
|| ||align="left" |Нью-Йорк
|align="left" |Решевский Самуэль
|14
|0
|4
|14 из 18
|-
||1948||align="left" |Нью-Йорк
|align="left" |Стейнер Герман
Кэжден Исаак
|  || || ||14½ из 19
|-
|1951||align="left" |Нью-Йорк
|align="left" |Эванс Ларри
|8
|0
|3
|9½ из 11
|-
|1952
|
| colspan="5" |Матч Эванс — Стейнер 10 : 4 (8 : 2, 4 ничьи)
|-
|1954||align="left" |Нью-Йорк
|align="left" |Бисгайер Артур
|7
|0
|6
|10 из 13
|-
|1957 / 1958||align="left" |Нью-Йорк
|align="left" |Фишер Роберт
|8
|0
|5
|10½ из 13
|-
|1958 / 1959||align="left" |Нью-Йорк
|align="left" |Фишер Роберт
|6
|0
|5
|8½ из 11
|-
|1959 / 1960||align="left" |Нью-Йорк
|align="left" |Фишер Роберт
|7
|0
|4
|9 из 11
|-
|1960 / 1961||align="left" |Нью-Йорк
|align="left" |Фишер Роберт
|7
|0
|4
|9 из 11
|-
|1961 / 1962||align="left" |Нью-Йорк
|align="left" |Эванс Ларри
|
|
|
|7½ из 11
|-
|1962 / 1963||align="left" |Нью-Йорк
|align="left" |Фишер Роберт
|6
|1
|4
|8 из 11
|-
|1963 / 1964||align="left" |Нью-Йорк
|align="left" |Фишер Роберт
|11
|0
|0
|11 из 11
|-
|1965||align="left" |Нью-Йорк
|align="left" |Фишер Роберт
|
|
|
|
|-
|1966||align="left" |Нью-Йорк
|align="left" |Фишер Роберт
|8
|0
|3
|9½ из 11
|-
|1968||align="left" |Нью-Йорк
|align="left" |Эванс Ларри
|6
|0
|5
|8½ из 11
|-
|1969||align="left"|Нью-Йорк
|align="left" |Решевский Самуэль
|5
|0
|6
|8 из 11
|-
|1972||align="left" |Нью-Йорк
|align="left" |Бирн Роберт
|
|
|
|
|-
|1973||align="left" |Эль-Пасо
| align=left |Гриф Джон
Кавалек Любомир
|
|
|
|
|-
|1974||align="left" |Чикаго
|align="left" |Браун Уолтер
|
|
|
|
|-
|1975||align="left" |Оберлин
|align="left" |Браун Уолтер
|
|
|
|
|-
|1977||align="left" |Ментор
|align="left" |Браун Уолтер
|
|
|
|
|-
|1978||align="left" |Пасадена
|align="left" |Кавалек, Любомир
|
|
|
|
|-
|1980||align="left" |Гринвилл
| align=left |Браун Уолтер
Кристиансен Ларри
|
|
|
|
|-
|1981||align="left" |Саут-Бенд
| align=left |Браун Уолтер
Сейраван Яссер
|
|
|
|
|-
|1983||align="left" |Гринвилл
| align=left |Браун Уолтер
Джинджихашвили Роман

Кристиансен Ларри
|
|
|
|
|-
|1984||align="left" |Беркли
| align=left|Альбурт Лев
|
|
|
|
|-
|1985||align="left" |Эстес-Парк
| align=left|Альбурт Лев
|
|
|
|
|-
|1986||align="left" |Эстес-Парк
| align=left |Сейраван Яссер
|
|
|
|
|-
|1987||align="left" |Эстес-Парк
|align=left |Бенджамин Джоэль
Ник де Фирмиан
|
|
|
|
|-
|1988||align="left" |Кембридж-Спрингс
|align=left |Уайлдер Майкл
|
|
|
|
|-
|1989||align="left" |Лонг-Бич
|align=left |Джинджихашвили Роман
Рэйчелс Стюарт

Сейраван Яссер
|
|
|
|
|-
|1990||align="left" |Джэксонвилл
|align=left |Альбурт Лев
|
|
|
|
|-
|1991|| align=left |Лос-Анджелес
| align=left |Камский Гата
|
|
|
|
|-
|1992|| align=left |Дуранго
| align=left |Волфф Патрик
|
|
|
|
|-
| rowspan=2| 1993
| rowspan=2 align=left| Лонг-Бич
| align=left| Алексей Ермолинский
| rowspan=2|
| rowspan=2|
| rowspan=2|
| rowspan=2|
|-
| align=left| Александр Шабалов
|-
||1994||align=left| Ки-Уэст ||align=left|Борис Гулько ||6 ||0 ||7 ||9½ из 13
|-
| rowspan=3| 1995 ||align=left rowspan=3|Модесто ||align=left| Патрик Волфф
| rowspan=3| || rowspan=3| || rowspan=3| || rowspan=3| из 
|-
| align=left| Ник де Фирмиан
|-
| align=left| Александр Иванов
|-
||1996 ||align=left|Парсиппани|| align="left" |Алексей Ермолинский ||6 ||1 ||6 ||9 из 13
|-
||1997 ||align=left|Чандлер ||align=left|Джоэль Бенджамин || || || || из 
|-
|| 1998 ||align=left|Денвер ||align=left|Ник де Фирмиан || || || || из 
|-
|| 1999 ||align=left|Солт-Лейк-Сити ||align=left|Борис Гулько || || || || из 
|-
| rowspan=3| 2000 ||align=left rowspan=3|Сиэтл ||align=left| Джоэль Бенджамин || rowspan=3| || rowspan=3| || rowspan=3| || rowspan=3| из 
|-
| align=left| Яссер Сейраван
|-
| align=left| Александр Шабалов
|-
||2002|| align="left" | Сиэтл
| align="left" |Ларри Кристиансен|| || || || из 
|-
||2003 ||align=left|Сиэтл ||align=left|Александр Шабалов ||5 ||1 ||3 ||6½ из 9
|-
|2004/05
|align=left| Сан-Диего
|align="left" |Хикару Накамура
|
|
|
|
|-
|2006
|align=left| Сан-Диего
|align="left" |Александр Онищук
|
|
|
|
|-
||2007 || align="left" |Стиллуотер|| align="left" |Александр Шабалов ||6 ||1 ||2 ||7 из 9
|-
||2008 ||align=left|Талса ||align=left|Юрий Шульман ||5 ||0 ||2 ||7 из 9
|-
||2009 ||align=left|Сент-Луис ||align=left|Хикару Накамура ||5 ||0 ||4 ||7 из 9
|-
||2010 ||align=left|Сент-Луис ||align=left|Гата Камский || || || || 
|-
||2011 ||align=left|Сент-Луис ||align=left|Гата Камский
|3 ||0 ||4 ||5 из 7 
|-
||2012 ||align=left|Сент-Луис ||align=left|Хикару Накамура
|6 ||0 ||5 ||8½ из 11 
|-
||2013 ||align=left|Сент-Луис ||align=left|Гата Камский
||4 ||0 ||5 ||6,5 из 9 
|-
||2014 ||align=left|Сент-Луис ||align=left|Гата Камский
|3 ||0 ||8 ||7 из 11 
|-
||2015 ||align=left|Сент-Луис ||align=left|Хикару Накамура ||5 ||0 ||6 ||8 из 11
|-
|| 2016 ||align=left|Сент-Луис ||align=left|Фабиано Каруана ||6 ||0 ||5 ||8½ из 11
|-
|| 2017 ||align=left|Сент-Луис ||align=left|Уэсли Со ||3 ||0 ||8 ||7 из 11
|-
|| 2018 ||align=left|Сент-Луис ||align=left|Сэм Шенкленд ||6 ||0 ||5 ||8½ из 11
|-
|| 2019 ||align=left|Сент-Луис ||align=left|Хикару Накамура ||5 ||0 ||6 ||8 из 11
|| 2021 ||align=left|Сент-Луис ||align=left|Уэсли Со || || || ||6,5 из 11

Женские чемпионаты 

 1937 Риверо Адель
 1938 Карфф Мона
 1940 Риверо Адель
 1941 Карфф Мона
 1942 Карфф Мона
 1944  Грессер Гизела
 1946 Карфф Мона
 1948 Грессер Гизела / Карфф Мона
 1951 Бейн Мэри
 1953 Карфф Мона
 1955 Грессер Гизела / Рус Нэнси
 1957 Грессер Гизела / Граф-Стивенсон Соня
 1959 Лейн Лиза
 1962 Грессер Гизела
 1964 Граф-Стивенсон Соня
 1965 Грессер Гизела
 1966 Грессер Гизела / Лейн Лиза
 1967 Грессер Гизела
 1969 Грессер Гизела
 1972 Аронсон Эва / Копут Мэрилин
 1974 Карфф Мона
 1975 Северейд Дайан
 1976 Северейд Дайан
 1978 Северейд Дайан / Кротто Рэйчел
 1979 Кротто Рэйчел
 1981 Северейд Дайан
 1984 Северейд Дайан
 1986 Израилов (Корен) Инна
 1987 Ахшарумова Анна
 1989 Рут Алекси
 1990 Ахмыловская Елена
 1991 Эпштейн Эсфирь / Левитина Ирина
 1992 Левитина Ирина
 1993 Ахмыловская Елена / Левитина Ирина
 1994 Ахмыловская Елена
 1995 Белаковская Анжелина / Буртман Шэрон
 1996 Белаковская Анжелина
 1997 Эпштейн Эсфирь
 1998 Круш Ирина
 1999 Белаковская Анжелина
 2000 Гроберман Элина / Багинскайте Камила
 2001 / 2002 Шахаде Дженнифер
 2003 Хан Анна
 2004 Шахаде Дженнифер
 2005 Голетиани Русудан
 2006 Затонских Анна
 2007 Круш Ирина
 2008 Затонских Анна
 2009 Затонских Анна
 2010 Круш Ирина
 2011 Затонских Анна
 2012 Круш Ирина
 2013 Круш Ирина
 2014 Круш Ирина
 2015 Круш Ирина
 2016 Паикидзе Нази
 2017 Фойшор Сабина-Франческа
 2018 Паикидзе Нази
 2019 Юй Дженнифер
 2020 Круш Ирина
 2021 Карисса Йип

Примечания 

США